Vauvert est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Toponyme
 Vauvert (Paris), un ancien lieu-dit de Paris, qui a donné naissance à l'expression :
 , signifiant dans un endroit perdu
 Vauvert (Gard), une commune française du département du Gard.
 Vauvert, lieu-dit (secteur) de Dolbeau-Mistassini, une ville du Québec, au nord du lac Saint-Jean dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Canada.

Nom commun 
 Vauvert (bovin), une ancienne race bovine de bos taurus

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme